The Hunger Games (film), een Amerikaanse film uit 2012 van regisseur Gary Ross
 The Hunger Games (album), een Amerikaanse soundtrack uit 2012

Zie ook 
 De Hongerspelen (franchise)